Лос-Аусинес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 41,68 км². Население — 145 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса